

Miejscowości i ich części w Polsce 
 Wg TERYT jest ich 2, w tym 1 podstawowa
 Młoty – wieś w woj. dolnośląskim, w pow. kłodzkim, w gminie Bystrzyca Kłodzka
 Młoty – przysiółek wsi Krzelów w woj. dolnośląskim, w pow. wołowskim, w gminie Wińsko